Navnet Bahram kan henvise til flere personer:

 Bahrām I, r. 273-276
 Bahrām II, r. 276-293
 Bahrām III, r. 293
 Bahrām IV, r. 388–399
 Bahrām V Gōr, r. 421–438
 Bahrām VI Čōbīn, r. 590-591